Fortunatus steht für:
 Fortunatus, deutschsprachigen Volksbuch (1509)

Fortunatus ist der Name folgender Personen:

Familienname:
 Matthaeus Fortunatus († 1528), ungarischer Humanist

Einname:
 Fortunatus (Bibel), einer der Siebzig Jünger
 Fortunatus von Aquileia, Diakon, siehe Hermagoras und Fortunatus
 Fortunatus von Todi († 537), Bischof in Umbrien
 Fortunatus II. († 825/826), Patriarch von Grado

Cognomen:
 Publius Aelius Fortunatus, römischer Maler
 Marcus Petronius Fortunatus, römischer Centurio
 Venantius Fortunatus (um 540–600/610), merowingischer Dichter und Bischof von Poitiers

Vorname:
 Fortunatus Fip Ricard (1923–1996), US-amerikanischer Jazztrompeter

Siehe auch:
 Villa Fortunatus, archäologische Stätte in Aragonien, Spanien
 Fortunat